Ascensión bezeichnet:
 Ascensión (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Ascención de la Frontera, Ortschaft im Landkreis San Matías in Bolivien
 Ascención de Guarayos, Stadt in der Provinz Guarayos in Bolivien
 Municipio Ascención de Guarayos, Landkreis in der Provinz Guarayos in Bolivien
 Isla Ascensión, Insel in Chile
 Municipio Ascensión, Gemeinde in Chihuahua, Mexiko
 Ascensión (Chihuahua), Ort in Mexiko in der gleichnamigen Gemeinde
 Distrikt Ascensión, Distrikt in der Provinz Huancavelica (Peru)
 Ascensión (Huancavelica), Stadt in Peru

Siehe auch:
 Ascension (Begriffsklärung)